Company of Heroes – videogioco del 2006
Company of Heroes – film di guerra del 2013, diretto da Don Michael Paul